Weigang ist der Familienname folgender Personen:

 Birte Weigang (* 1968), deutsche Schwimmerin
 Horst Weigang (* 1940), deutscher Fußballspieler
 Karl-Heinz Weigang (1935–2017), deutscher Fußballtrainer
 Rüdiger Weigang (1942–2022), deutscher Schauspieler
 Sven Weigang (* 1964), deutscher Fußballtrainer

Weigang ist der Name folgender Orte:
 Weigang (Huangchuan) (魏岗乡), Gemeinde im Kreis Huangchuan der Stadt Xinyang, Provinz Henan, China

Siehe auch:
 Villa Weigang